Janusz-Korczak-Preis steht für:
 Korczak-Preis der Deutschen Korczak-Gesellschaft für Kinderliteratur und Pädiatrie
 Internationaler Janusz-Korczak-Literaturpreis der polnischen Sektion der IBBY 
 Janusz-Korczak-Preis der Anti-Defamation League
 Janusz-Korczak-Medaille (Region Eifel und Voreifel)
 Janusz-Korczak-Preis für Menschlichkeit der Europäischen Janusz Korczak Akademie